Josef Pöchl ist der Name folgender Personen:

* Josef Plöchl (Chemiker, 1853) (1853–??), deutscher Chemiker und Hochschullehrer, siehe Erlenmeyer-Synthese
 Josef Plöchl (Pädagoge) (1861–1925), österreichischer Pädagoge und Philologe 
 Josef Maria Plöchl (1900–1944), österreichischer Chemiker, Ingenieur und Widerstandskämpfer